Средище може да се отнася за:

 Център (и преносно)
 Средище (община Кайнарджа)
 Средище (Област Търговище)